Koszykówka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 1991 odbyła się w formie dwóch turniejów – męskiego i żeńskiego.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 5–9

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1991 w koszykówce
1991
Igrzyska Południowego Pacyfiku 1991